

Geografia 
 Braak – comune dello Schleswig-Holstein, in Germania

Persone 
 Alphonse Marie van den Braak (1851-1894) – fotografo olandese
 Heiko Braak (1937) – neurologo tedesco
 Jan Willem Ter Braak (1914-1941) – spia olandese
 Leonardus Raphael van den Braak (1823-1870) – pittore olandese
 Menno ter Braak (1902-1940) – scrittore olandese